Касьян — имя (русифицированная форма латинского имени Кассиан), фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Касьян, Александр Юрьевич (род. 1989) —  украинский футболист.
 Касьян, Алексей Сергеевич (род. 1976) — современный российский хеттолог, общественный деятель.
 Касьян, Анна Оганесовна (род. 1981) — армянская оперная певица, сопрано, живёт во Франции.
 
 
 Касьян, Николай Андреевич (1935—2009) — украинский врач-остеопат.
 Касьян, Мартын Ваганович (1905—1995) — учёный, академик Армянской АН.
 Касьян, Саркис Иванович (1876—1937) — армянский советский государственный и партийный деятель, публицист.
 Касьян, Светлана Давидовна (род. 1984) — казахстанско-российская оперная певица (сопрано).

Топонимы 
 Касьян — река в России, протекает в Гайнском районе Пермского края.
 Касьян — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.

См. также 
 Кассиан
 Касьянов день (Касьян Немилостливый, Касьян Завистник, Кривой Касьян) — народное название дня памяти Святого Кассиана Римлянина
 Касьян-Арыта — остров в Оленёкском заливе моря Лаптевых
 Касьян-Беттимете — остров в Оленёкском заливе моря Лаптевых
 Касьян-Кедва — река в России, протекает в Республике Коми